Граф Карло Пеполи (, ) — итальянский политик и журналист. Он также был известен как поэт, его самой известной работой было либретто для последней оперы Винченцо Беллини «Пуритане», премьера которой состоялась в Париже в январе 1835 года.

Родил в Болонье в аристократической семье Пеполи; он был активным участником движения против австрийского правления в Италии, прежде чем был заключён в тюрьму и отправлен в изгнание во Францию ​​после 1831 года. Он провёл большую часть своей взрослой жизни в изгнании в Париже, где сначала преподавал итальянский язык. Он также жил в Англии, где в 1839 — 1848 годах был «профессором итальянской литературы» в Университетском колледже Лондона. Он ненадолго вернулся в Италию в 1848 году, затем с 1859 года возобновил свою политическую деятельность, которая продолжалась и в течение года после его смерти, произошедшей в 1881 году в его родном городе в возрасте 85 лет.

Политическая деятельность в Италии 
Смарт описывает его деятельность как в Италии, так и во Франции, а также связи между ними следующим образом:

Возможно, самым важным связующим звеном между аристократическим миром Театра-Италиен [в Париже в 1830-х годах] и миром политических изгнанников [в этом городе] был поэт Карло Пеполи. … Старший сын и наследник известной болонской семьи землевладельцев, Пеполи присоединился к революционному поколению 1820-х годов и служил во временном правительстве, которое некоторое время удерживало власть в провинции Романья после восстания 1831 года. Когда восстание было подавлено, должности, которые Пеполи занимал в качестве главы провинциальной гвардии и префекта городов Пезаро и Урбино, принесли ему тюремное заключение в Спилберге, приговор, который был заменён изгнанием благодаря французскому вмешательству.

Пеполи женился на Элизабет Фергус в Англии, и в 1848 году они ненадолго вернулись в Италию, где он был комиссаром с гражданскими и военными полномочиями в Риме и депутатом римского собрания.

С окончанием австрийского правления он смог вернуться в Италию в 1859 году, и, когда страна была близка к объединению, он стал профессором Болонского университета в 1860 году и был избран депутатом Учредительного собрания Романьи, снова вёл политическую деятельность до 1880 года, был мэром Болоньи с 1862 по 1866 год и сенатором Королевства Италия.

Деятельность Пеполи в Париже 

Смарт отмечает, что «по прибытии в Париж он возобновил знакомство с Джоаккино Россини и взял на себя несколько заказов на либретто, чтобы дополнить свой основной доход в качестве репетитора итальянского языка». В этой сфере наиболее известно либретто, которое он подготовил для оперы Беллини «Пуритане», написанной между 1834 годом и её премьерой в январе 1835 года.

В Париже с 1832 года он сотрудничал с L’Esule, газетой итальянских эмигрантов, печатавшейся в Париже, и, как известно, он был частью одного из самых важных салонов тех лет, который стал местом встречи итальянских революционеров, таких как Винченцо Джоберти, Никколо Томмазео и Камилло Кавур. Им управляла изгнанная принцесса Бельджойозо, которая «была, безусловно, самой откровенно политической из салонных. Как и Карло Пеполи, она жила в Париже по принуждению», — утверждает Смарт. Беллини быстро увлёкся салоном принцессы после его прибытия в 1833 году, и именно там он встретил Пеполи.

Смарт отмечает, что наряду с основным оперным произведением Пеполи «подхватил» дополнительную работу, включая написание стихов для двух наборов песенных циклов, по одному для Россини (в 1835 году) и для итальянского композитора Саверио Меркаданте в 1836 году: Смарт видит, что «связь между двумя сборниками [как] раскрывается, прежде всего, в их названиях: довольно общие музыкальные вечера Россини становятся в руках Меркаданте более вызывающими воспоминания итальянскими вечерами». Кроме того, набор Россини дополнен четырьмя наборами текстов Метастазио.

Примечания 

Цитируемая литература
Senato della Repubblica Italiana. Pepoli, Carlo. Retrieved 21 January 2013 .
Smart, Mary Ann, "Parlor Games: Italian Music and Italian Politics in the Parisian Salon", 19th-Century Music, Vol. 34, No. 1 (Summer 2010), University of California. pp. 39–60, on jstor.org, by subscription or payment

Другая литература

 Körner, Axel, "Pepoli, Carlo", in: 'Dizionario Biografico degli Italiani: http://www.treccani.it/enciclopedia/carlo-pepoli_(Dizionario_Biografico)/
Enciclopedia Treccani. "Pepoli, Carlo, conte". Retrieved 21 January 2013 .
Freitag, Sabine (2003). Exiles from European Revolutions: Refugees in Mid-Victorian England. Berghahn Books. 
Gavelli, Mirtide  (2011). Carlo Pepoli, Bologna, 1796 - Bologna, 1881. Certosa di Bologna. Retrieved 21 January 2013 .
Körner, Axel (2009). Politics of Culture in Liberal Italy: From Unification to Fascism. Taylor & Francis.  
Leopardi, Giacomo (1923). The Poems of Leopardi (Introduction, English translation and notes by Geoffrey Bickersteth). Cambridge University Press.
Osborne, Richard (2007). Rossini. Oxford University Press.  
Weinstock, Herbert (1971), Bellini: His life and His Operas, New York: Knopf.

Ссылки 
Works by and about Carlo Pepoli на WorldCat

Поэты Италии
Мэры Болоньи
Сенаторы Итальянского королевства
Журналисты XIX века
Писатели Италии XIX века
Преподаватели Университетского колледжа Лондона